Соц — фамилия. Известные носители:

 Соц, Василий Иванович (1788—1841) — русский писатель-переводчик.
 Соц, Виктор Петрович (род. 1958) — советский тяжелоатлет, чемпион мира (1981, 1982).
 Соц, Иван Васильевич (ум. 1794) — русский переводчик и педагог.

См. также 
 Соц-арт